Гай Ліциній () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Ліциніїв:
 Гай Ліциній — народний трибун 493 року до н. е.
 Гай Ліциній Кальв — консул 364 року до н. е.
 Гай Ліциній Кальв Столон — консул 361 року до н. е., восьмикратний народний трибун.
 Гай Ліциній Вар — консул 236 року до н. е.
 Гай Ліциній Лукулл — народний трибун 196 року до н. е.
 Гай Ліциній Красс — список тих діячів цього роду, що мали ще й спільний когномен Красс.
 Гай Ліциній Гета — консул 116 року до н. е.
 Гай Ліциній Макр — претор 66 року до н. е., історик-анналіст.
 Гай Ліциній Макр Кальв — давньоримський поет I століття до н. е.
 Гай Ліциній Муціан — консул-суфект 64, 70 та 72 років.

Див. також 
 Ліцинії

Ліцинії